Strategic Arms Reduction Treaty (I) (START I)
 Strategic Arms Reduction Treaty (II) (START II)